Druidenstein steht für:
 Druidenstein (Bollendorf), ein Menhir bei Bollendorf in der Eifel, Rheinland-Pfalz
 Druidenstein (Burgen), ein Felssporn in der Burgener Gemarkung an der Untermosel
 Druidenstein (Kirchen), ein Basaltkegel bei Kirchen an der Sieg, Rheinland-Pfalz 
 Druidenstein (Kröblitz), eine Gruppe von Granitblöcken im Landkreis Schwandorf, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Neunburg vorm Wald #Kröblitz
 Druidenstein (Morschach), ein Erratischer Block im Kanton Schwyz, Schweiz
 Druidenstein (Mäbenberger Wald), ein Burgsandsteinfindling im Landkreis Roth, Bayern
 Druidenstein (Trautenstein), ein Felsen bei Trautenstein im Harz, Sachsen-Anhalt